Блюменау — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Блюменау, Дмитрий Иосифович (1926—2012) — советский и российский педагог и специалист в области информатики, доктор педагогических наук.
 Блюменау, Леонид Васильевич (1862—1931) — русский профессор неврологии и невроанатом.

Ср. также: Блуменау (значения)